Славське — селище міського типу у Сколівському районі Львівської області.
 Славське — колишня (1934—1939 рр.) сільська ґміна Стрийського повіту Станиславівського воєводства Польської республіки
 Славське — лінійна пасажирська та вантажна залізнична станція у смт Славське.